Иннерфильгратен () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  . Официальный код  —  ''''.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Луссер, Штф. Штайдль Петер.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля